Kerken op Ameland
 Hervormde kerk (Ballum)
 Doopsgezinde kerk (Ballum)

Kerk in Denemarken
 Kerk van Ballum (Tønder)